Rywalizacja indywidualna we florecie kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932 została rozegrana w dniach 2–4 sierpnia. Wystartowało 17 zawodniczek z 11 krajów.

Wyniki  
W pierwszej rundzie rywalizowano w dwóch grupach. Z każdej z grupy pięć najlepszych zawodniczek awansowało do finału. W grupach rywalizowano systemem każdy z każdym nie rozgrywając pojedynków w przypadku, gdy nie miały one wpływu na awans zawodniczek do dalszej rundy.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Finał 
O złotym medalu zadecydowała walka barażowa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932